Lángoló város (City on Fire), 1979-es amerikai katasztrófafilm Leslie Nielsen főszereplésével
City on Fire, 1987-es hongkongi akciófilm Chow Yun-fat főszereplésével